Oxyrhynchus är ett släkte av ärtväxter. Oxyrhynchus ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter

es:Oxyrhynchus
vi:Oxyrhynchus